Єнс Тодт (; 1970) — німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Жан Тодт (; 1946) — французький спортсмен, спортивний менеджер в автоспорті.
 Фріц Тодт (; 1891—1942) — державний і політичний діяч Німеччини, рейхсміністр озброєння і боєприпасів (1940—1942), обергрупенфюрер СА.